Дрогобич — місто у Львівській області на заході України.
 Дрогобич — вузлова вантажно-пасажирська залізнична станція Львівської залізниці, розташована у східній частині міста Дрогобич Львівської області.
 Юрій Дрогобич (бл. 1450—1494) — український філософ, астроном, астролог. Перший український доктор медицини та автор друкованого твору.